Negrescu este numele de familie al mai multor persoane:
Gheorghe Negrescu, general
Traian Negrescu, inginer
Radu Negrescu-Suțu, scriitor
Pedro Negrescu, muzician

Nume de familie românești